Findelkind steht für:
 Findelkind, aufgefundenes, von den Eltern ausgesetztes Kind
 Findelkind (Roman), Roman von Georgette Heyer 
 Das Findelkind (Film), Film aus dem Jahr 2000
 Das Findelkind, Roman von Didier van Cauwelaert
 Die göttliche Sophie – Das Findelkind, Film von 2010, Fortsetzung von Die göttliche Sophie
sowie
 Heinrich Findelkind, deutsches Findelkind

Siehe auch: